Черемисин — фамилия.

Происхождение 
Фамилия «Черемисин» восходит к аналогичному нарицательному. Черемисами в старину называли марийцев — народность, принадлежащую к восточно-финской группе. Таким образом, очевидно, что основатель рода Черемисиных имел марийские корни.

Известные носители 
 Черемисин, Александр Андреевич (1944—2014) — советский футболист и тренер.
 Черемисин, Алексей Владимирович (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.
 Черемисин, Андрей Андреевич (род. 1947) — советский и украинский футболист; тренер.
 Черемисин, Борис Ефимович (1950—2009) — русский поэт, кандидат филологических наук.
 Черемисин, Василий Алексеевич (1892—1917) — полный кавалер Георгиевского креста, участник Первой мировой войны.
 Черемисин, Евгений Геннадьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Черемисин, Николай Григорьевич (1907—1969) — комбайнер, Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Черемисинов — фамилия.